

Geografia
 Hernani – municipalità delle Filippine nella provincia di Eastern Samar
 Hernani – comune della Spagna nella provincia di Guipúzcoa

Letteratura
 Hernani – dramma di Victor Hugo

Onomastica
 Hernani – forma portoghese del nome proprio di persona Ernani

Persone
 Hernâni Ferreira da Silva, noto come Hernâni (1931-2001) – calciatore portoghese
 Hernâni José da Rosa, noto come Hernâni (1984) – calciatore brasiliano
 Hernani Nogueira dos Santos, noto come Hernani (1976) – calciatore brasiliano
 Hernâni Jorge Santos Fortes, noto come Hernâni (1991) – calciatore portoghese
 Hernani Azevedo Júnior, noto come Hernani (1994) – calciatore brasiliano

Pagine correlate
Ernani (disambigua)